F.E.A.R. е осми студиен албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. Албума заема 15-о място в Billboard 200. Продадени са 24 425 копия в САЩ през първата седмица, като това е повече от Time for Annihilation (2010) и The Connection (2012) взети заедно.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Тобин Есперанс – бас, бек вокали
 Тони Палермо – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 2015 година